Занди () — фамилия. Известные носители:

 Занди, Аббас (1930—2017) — иранский борец и тренер.
 Занди, Феридун (род. 1979) — иранский футболист.